Ljustorp kan avse:
Ljustorps socken – socken i Medelpad och Ångermanland
Ljustorps distrikt – ett distrikt i Timrå kommun och Västernorrlands län 2016–
Ljustorps församling – en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift
Ljustorps kyrka – en kyrkobyggnad i Rogsta
Ljustorps landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1951
Ljustorp – småorten kring Ljustorps kyrka